Die nächsten Angehörigen ist der deutsche Titel folgender Filme:

 Die nächsten Angehörigen (1942) (The Next of Kin), britischer Kriegsfilm von Thorold Dickinson
 Die nächsten Angehörigen (1984) (Next of Kin), kanadische Filmkomödie von Atom Egoyan